Выборы в Совет депутатов города Новосибирска VII созыва состоялись 13 сентября 2020 года в единый день голосования.

В отличие от предыдущих выборов, все депутаты были избраны по мажоритарной системе. Количество мест в горсовете осталось прежним (50), количество округов увеличилось на 10 (с 40 до 50). Все округа остаются одномандатными.

Некоторые ресурсы сообщают, что изменение количества округов на предстоящих выборах связано с целью искусственного изменения соотношения политических сил в них.

Предвыборная кампания 
Руководителем предвыборного штаба КПРФ на выборы в горсовет и заксобрание стал второй секретарь областного комитета партии, действующий вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов.

Руководителем кампании «Справедливой России» стал глава регионального отделения партии Анатолий Кубанов. Начальником штаба стал действующий депутат заксобрания Александр Аксёненко.

Координировать кампанию «Единой России» на выборах будет депутат Госдумы Виктор Игнатов. Главой предвыборного штаба стал действующий спикер заксобрания Андрей Шимкив. В партии заявили, что её члены не будут идти на выборы самовыдвиженцами, как это происходило, в частности, на выборах в Мосгордуму в 2019 году.

Коалиция «Новосибирск 2020» 
3 февраля 2020 года новосибирские общественники и политики подписали соглашение о создании коалиции «Новосибирск 2020». Одними из её основателей стали лидер регионального отделения «Яблока» Светлана Каверзина, глава новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко и глава общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Коалиция готова предоставить вошедшим в неё кандидатам юридическую поддержку, помощь во время агитации и других этапов выборов. Одна из ключевых целей коалиции, согласно меморандуму — борьба против «сложившегося в Новосибирской области альянса партий КПРФ и „Единая Россия“». 20 февраля члены коалиции представили первых кандидатов на выборы в горсовет. 

21 февраля федеральное бюро «Яблока» потребовало от членов партии отозвать свои подписи под меморандумом коалиции из-за участия в ней организации «Гражданский патруль», которая, по мнению руководства «Яблока», поддерживает вооружённые формирования в непризнанных ДНР и ЛНР. В «Гражданском патруле» поддержку вооружённых формирований отрицают. 20 марта члены «Яблока», не отозвавшие свои подписи под меморандумом, были исключены из партии.

Список кандидатов

Примечания 

История Новосибирска
Выборы в Новосибирской области
Единый день голосования 13 сентября 2020 года
Выборы депутатов городских дум в Российской Федерации
2020 год в Новосибирской области